Los Manantiales kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Manantiales, San Andrés Tuxtla, 
 Los Manantiales, Ocuilan, delstaten Mexiko, 
 Los Manantiales, Agua Dulce, 
 Los Manantiales, Hidalgo, San Bartolo Tutotepec, 
 Los Manantiales, Oaxaca, Santo Tomás Tamazulapan, 
 Los Manantiales, Carrillo Puerto, 
 Los Manantiales, Campeche, Carmen, 
 Los Manantiales, Baja California, Mexicali,